Chinese Volleyball League 2014-2015 – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League 2014-2015 – torneo di pallavolo maschile